Валерій Іванович Межлаук — радянський партійний і державний діяч.
 Межлаук Іван Іванович — комуністичний діяч, член ВУЦВК.
Прізвища